Martial Law ist:

 englisch für Kriegsrecht, die Verhängung einer Militärjustiz über ein bestimmtes Gebiet.
 Martial Law – Der Karate-Cop, eine US-amerikanische Kriminalserie
 Martial Law (1991), ein US-amerikanischer Film mit David Carradine
 Martial Law 2: Undercover, US-amerikanischer Actionfilm von 1992, Fortsetzung von Martial Law